Jarl har flere betydninger:

Jarl (titel)
Jarl (drengenavn)
Jarl (nordisk mytologi)